Paulding megye (Georgia)
Paulding megye (Ohio)